Milan Galić (1938-2014), joueur serbe de football ;
 Stanislav Galić (1943), général serbe.